Nard bezeichnet:
 Nard (Fluss), Nebenfluss der Seille, Département Moselle, Grand Est, Frankreich
 Nard (Spiel), persisches Brettspiel